Кріс Еверт була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 6–3 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (Чемпіонка)
  Івонн Гулагонг (фіналістка)
  Мартіна Навратілова (1 коло)
  Вірджинія Вейд (2 коло)
  Ненсі Річі (2 коло)
  Розмарі Казалс (чвертьфіналістка)
  Керрі Рід (2 коло)
  Ольга Морозова (3 коло)
  Сью Баркер (4 коло)
  Діанне Фромгольтц (півфіналістка)
  Мона Геррант (1 коло)
  Франсуаза Дюрр (4 коло)
  Чмирьова Наталія Юріївна (чвертьфіналістка)
  Керрі Меєр (1 коло)
  Террі Голледей (4 коло)
  Бетті Стеве (1 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1976 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1976 у жіночому тенісі
1976 в американському спорті